Села:
 Лиман Другий — Полтавська область, Решетилівський район
 Лиман Другий — Харківська область, Дворічанський район